Die 2. Handball-Bundesliga (Frauen) startete auch in der Saison 2000/01 mit einer Nord- und einer Südstaffel.

Saisonverlauf 
Aus der Staffel Nord stiegen der SV Berliner VG 49 und HC Empor Rostock, aus der Staffel Süd SV Teutonia Riemke in die 1. Bundesliga auf.

Staffel Nord

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: SV Berliner VB und HC Empor Rostock.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: SC Germania List.
Absteiger in die Regionalligen: HSG Berliner TSC/Olympia (Lizenzentzug) und VfL Bad Schwartau.
Aufsteiger aus den Regionalligen: SC Buntekuh Lübeck, THC Erfurt und Wacker Osterwald.

Entscheidungen

Staffel Süd

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: SV Teutonia Riemke.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: -
Absteiger in die Regionalligen: Hasper SV (Lizenzverzicht) und HSG Albstadt.
Aufsteiger aus den Regionalligen: 1. FC Nürnberg, TV Ortenberg und PSV Recklinghausen.

Entscheidungen

Aufstiegsrelegation 
DJK Augsburg-Hochzoll – HC Empor Rostock 20:24, 20:25.

Weblinks 
 Handballvereinigung der Frauen-Bundesligen

2000
Handballsaison 2000/01